Brompton – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa
 Brompton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Hambleton
 Brompton – dzielnica Sherbrooke
 Brompton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Medway
 Brompton – dzielnica Londynu
 Brompton – civil parish w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Scarborough
 Brompton-by-Sawdon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Scarborough
 Brompton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Brompton – brytyjska marka składanych rowerów miejskich
 Brompton-on-Swale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Brompton Ralph – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Brompton Regis – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset